PYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Perry Island (Stati Uniti)